Кренн, Франц (1816—1897) — австрийский композитор и педагог.
 Кренн, Элизен де (Hélisenne de Crenne; ок. 1510 — после 1552) — французская писательница и переводчица.

Ссылки 
 Крени
 Крен